Bio má více významů:

 ekologické zemědělství
certifikované označení pro produkty ekologického zemědělství
 kino (zkrácenina slova biograf)
 předpona bio- (z řeckého  [bios] = život) je první částí složených slov, přičemž život zde může mít význam jako předmět, vlastnost nebo bližší okolnost druhé části slova – například biologie, biosféra apod.

Externí odkazy